Бру́клин () — самое густонаселённое боро Нью-Йорка. Также может означать:

Топонимы 
Австралия
  — пригород Мельбурна.
  — городок в Новом Южном Уэльсе.
Населённые пункты США
  — город в Айове.
  — деревня в Висконсине.
  — городок в Висконсине (округ Грин).
  — городок в Висконсине (округ Грин-Лейк).
  — городок в Висконсине (округ Уошберн).
  — деревня в Иллинойсе.
  — городок в Индиане.
  — городок в Коннектикуте.
  — деревня в Мичигане.
  — городок в Мэне.
  — пригород Балтимора (Мэриленд).
  — город в Огайо.
  — пригород Джэксонвилла (Флорида).
Тауншипы США
  — Иллинойс, округ Ли.
  — Иллинойс, округ Скайлер.
  — Пенсильвания.
Другие страны
 Бруклин — район города Сан-Паулу (Бразилия).
  — район города Уитби (Канада).
  — пригород Веллингтона (Новая Зеландия).
  — пригород Претории (ЮАР).
Составные топонимы
  — район города Сан-Паулу (Бразилия).
  — поселение в Мэриленде (США).
 Бруклин-Парк — город в Миннесоте (США).
 Бруклин-Сентер — город в Миннесоте.
  — нейборхуд города Кливленд (Огайо, США).

Люди 
 Бруклин Деккер (род. 1987) — американская фотомодель и актриса.
 Бруклин Ли (род. 1989) — американская порноактриса.
 Бруклин Ривера (род. 1952) — никарагуанский политик, лидер движения индейцев мискито.

Массовое искусство 
Кино и телевидение
 Бруклин 9-9 — американский телесериал (2013 — )
 «Бруклин» — британо-канадо-ирландский фильм (2015).
Прочее
  — повесть (2009) Колма Тойбина.

Корабли 
 USS Brooklyn — три корабля.

См. также 
 Бруклайн
 Бруквилл
 Брёкелен — город в Нидерландах
 Бруклин Нетс — американский профессиональный баскетбольный клуб